Nicolaie este un nume de botez și nume de familie românesc care se poate referi la:

Prenume 
 Nicolaie Hoanță
 Nicolaie Pascu Goia
 Nicolaie-Vladimir Dohotariu

Nume de familie 
 Ioana Nicolaie

Vezi și 
 Nicolae (nume)
 Nicolai (nume)

Prenume masculine românești
Nume de familie românești